Bukojna ist der sorbische Name von

 Buchwalde, ein Ortsteil von Malschwitz im Landkreis Bautzen, Sachsen, Deutschland
 Buchwalde, um 1930 devastierter Ort am Knappensee im Landkreis Bautzen, Sachsen, Deutschland
 Buchwalde, ein Ortsteil von Senftenberg im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg, Deutschland
 Bucze, ein Ortsteil der Landgemeinde Przewóz, Woiwodschaft Lebus, Polen

Siehe auch
 Buchwalde